Sulztal heißen folgende geographische Objekte:

 Sulztal an der Weinstraße, Ortschaft und Katastralgemeinde von Gamlitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Sulztal (Lechtaler Alpen), Seitental des Lechtals bei Bach in Tirol
 Sulztal (Naturraum), Naturraum an der Sulz (Altmühl) zwischen Beilngries und Rappersdorf
 Sulztal (Stubaier Alpen), Seitental des Ötztals in Tirol
 Sulztal. Tal im Kanton Aargau, siehe Sulz AG
 Sulztal, Tal im Trentino, Italien, siehe Val di Sole
 Slatinski Dol, Ortsteil der Gemeinde Kungota, Podravska, Slowenien
 Sulztal, Tal des Sulzbach (Stunzach), rechter Zufluss der Stunzach nach Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Sulzbachtal
 Sulzthal